Nathaniel Rothschild ist der Name folgender Personen:

 Nathaniel de Rothschild (1812–1870), Banker und Winzer
 Nathaniel Meyer von Rothschild (1836–1905), Mitglied der Bankiersfamilie Rothschild in Österreich
 Nathaniel Philip Rothschild (* 1971), britischer Investor, Teilhaber von Atticus Capital

Siehe auch:
 Nathan Mayer Rothschild